Loddington kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Loddington (parish i Storbritannien, Northamptonshire), England, 
 Loddington (parish i Storbritannien, Leicestershire), England, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar